Сино́пский (; ) — происхождением из Синопа.

 Аквила Синопский (II век) — переводчик еврейской Библии на греческий язык.
 Диоген Синопский (ок. 412—323 до н. э.) — древнегреческий философ.
 Дифил Синопский (IV—III в. до н. э.) — древнегреческий драматург.
 Филолог, епископ Синопский (I век) — апостол от семидесяти.
 Фока Синопский (ум. 117) — раннехристианский святой.

См. также 
 Синоп (значения)

Примечания